Gottfried Thomasius ist der Name folgender Personen:

* Gottfried Thomasius (Theologe) (1802–1875), lutherischer Protagonist der Erlanger Schule 
 Gottfried Thomasius (Mediziner) (1660–1746), bibliophiler Mediziner, Mitglied der Leopoldina